Ю́рий Архи́пов:
 Архипов, Юрий Иванович (1943—2017) — российский переводчик, литературовед и критик, журналист.
 Архипов, Юрий Михайлович (1923—2002) — Герой Советского Союза.